Бек (; ; ) — может означать:

 Бек (также бег, бей) — властитель, господин; у тюркских народов — титул землевладельца.
 Каган-бек — один из титулов, который носили поздние хазарские цари.
 Бек — защитник в футболе.

Имя 
 Бек — древнеегипетский скульптор амарнского периода, XIV века 
 Бек-Булат (ум. 1566) — астраханский царевич на службе у русского царя Ивана Васильевича.
 Садик Бек (1533—1610) — персидский художник, каллиграф, поэт и историк-хронист.

Фамилия

А 
 Бек, Аарон (1921—2021) — американский психотерапевт, профессор психиатрии Пенсильванского университета.
 Бек, Адриан (род. 1997) — немецкий футболист.
 Бек, Александр Альфредович (1903—1972) — русский писатель.
 
 Бек, Анника (род. 1994) — немецкая теннисистка.
 Бек, Анри (1837—1899) — французский драматург и литературный критик.
 Бек, Аслам (род. 1931) — пакистанский военный деятель, генерал.

Б 
 Бек, Байрон (род. 1945) — американский баскетболист.
 Бек, Беатрис (1914—2008) — французская писательница бельгийского происхождения.
 Бек, Бодог (1868—1942) — американский врач венгерского происхождения.

В 
 Бек, Веслав (1929—2016) — польский журналист и политик времён ПНР.

Г 
 Бек, Гай (род. 1948) — американский индолог, историк религии и музыковед.
 
 Бек, Гвидо (1903—1988) — физик.
 Бек, Генрих Валентин (1698—1758) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Бек, Гленн (род. 1964) — американский консерватор, журналист, радио и телеведущий, политический комментатор, писатель.

Д 
 Бек, Джефф (1944—2023) — британский рок-музыкант, гитарист.
 Бек, Джон (род. 1943) — американский актёр.

И 
 
 Бек, Иоганн Генрих (1856—1924) — американский скрипач, композитор и дирижёр немецкого происхождения.

Й 
 Бек, Йеспер (род. 1982) — датский футболист.
 Бек, Йозеф (1918—1995) — чешский актёр.
 Бек, Йооп (1917—1983) — индонезийский католический священник и антикоммунистический политик нидерландского происхождения.

К 
 Бек, Карл (1817—1879) — австрийский поэт.
 Бек, Кароль (род. 1982) — словацкий теннисист.
 Бек, Кент (род. 1961) — разработчик программного обеспечения, создатель методологий разработки ПО.
 Бек, Клод (1894—1971) — один из пионеров кардиохирургии, известен изучением патофизиологии тампонады сердца.
 Бек, Кнут (1868—1953) — шведский пианист.
 Бек, Конрад (1901—1989) — швейцарский композитор.
 Бек, Кристоф (род. 1972) — канадский теле- и кинокомпозитор.
 Бек, Курт, род. 1949) — немецкий политик.

Л 
 Бек, Лео (Leo Baeck), сын Самуэля Бека — немецкий раввин, богослов.
 Бек, Льюис Калеб (1798—1853) — американский врач, ботаник, химик и минералог.
 Бек, Людвиг (1880—1944) — начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии (1935—1938).

М 
 Бек, Макс (1966—2008) — американский интерсекс-активист.
 Бек, Макс Владимир фон (1854—1943) — австро-венгерский государственный деятель, министр-президент Цислейтании.
 Бек, Марк Михайлович (1942—2021) — советский и российский пианист, заслуженный артист Российской Федерации (2005).
 Бек, Мартина (род. 1979) — немецкая биатлонистка.
 Бек, Миккель (род. 1973) — датский футболист, нападающий.

Н 
 Бек, Ноэль (род. 1968) — американская телевизионная актриса.

О 
 Бек, Оуэн (род. 1976) — боксёр.

П 
 Бек, Пьер (1921—2014) — французский писатель, профессор университета в Пуатье.

Р 
 
 Бек, Рэйчел (род. 1971) — австралийская актриса.

С 
 Бек, Самуэль — ивритский писатель, раввин.
 Бек, Самуэль (Samuel Baeck, 1834—1912) — немецкий раввин, богослов.
 Бек, Стив — американский кинорежиссёр и постановщик спецэффектов.

Т 
 Бек, Татьяна Александровна (1949—2005) — русская поэтесса, критик и литературовед, дочь .
 Бек, Томас (род. 1981) — лихтенштейнский футболист.

У 
 Бек, Ульрих (1944—2015) — немецкий социолог.
 Бек, Уффе (род. 1993) — датский футболист.

Ф 
 Бек, Филипп (род. 1963) — французский поэт, философ, переводчик.
 
 Бек, Франц Игнац (1734—1809) — немецкий музыкант, композитор.
 Бек, Фредерик (1873—?) — британский борец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908 года.

Х 
 Бек, Ханс Георг (1910—1999) — немецкий историк-византинист, профессор, академик.

Ю 
 Бек, Юзеф (1894—1944) — министр иностранных дел Польши в 1932—1939 гг.
 Бек, Юрген (род. 1963) — немецкий кёрлингист.

Я 
  (1715—1778) — немецкий художник.

Составные фамилии 
 Бек-Беренс, Ганс (1898—1955) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант вермахта.
 Бек-Герншейм, Элизабет (род. 1946) — немецкий социолог, психолог и философ.
 Бек-Назаров, Амбарцум Иванович (1891—1965) — советский кинорежиссёр, сценарист, актёр, Народный артист Армянской ССР, лауреат Сталинской премии второй степени.
 Бек-Пирумян, Даниел (1861—1921) — русский военачальник, полковник, сражался на Кавказском фронте Первой мировой войны.
 Бек-Ржиковский, Фридрих фон (1830—1920) — австро-венгерский государственный деятель и военачальник; начальник Генерального штаба вооружённых сил Австро-Венгрии в 1881—1906. Граф.
 Бек-Фриис, Регина (1940—2009) — шведская артистка балета и хореограф.
 Йоко Бек, Шарлотта (1917—2011) — дзэнский учитель в США, автор книг «Повседневный дзен: любовь и работа».

Вымышленные персонажи 
 Мартин Бек — вымышленная фигура, центральный персонаж декалогии шведских авторов Пера Валё и Май Шёвалль.

Топоним 
 Бек-де-Рос — гора высотой 3222 м, расположена в Пеннинских Альпах на территории Швейцарии.
 Бумба-Бек — охраняемая природная территория, расположенная в крайней юго-восточной части Камеруна.
 Рио-Бек — археологический памятник, руины города цивилизации майя.

Населённый пункт 
 Бек — город в Нормандии.
 Бек — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Бек — город в Нидерландах.
 Бек — община в Нидерландах.
 Бек-Кале — село в Итум-Калинском районе Чеченской республики.

См. также 
 
 
 
 
 
 «Зов предков» — роман Джека Лондона о псе по кличке Бек (в других переводах — Бэк).